Chay (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Le Chay – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes